Не́жин — многозначный термин; может означать:

Топоним

Белоруссия 
 Нежин — деревня в Коммунаровском сельсовете Любанского района Минской области.

Украина 
 Нежин — город областного значения в Черниговской области Украины.
 Нежин — военная авиабаза в городе Нежин.
 Нежин — узловая железнодорожная станция Юго-Западной железной дороги.

Другое 
 Нежин — украинский футбольный клуб из Нежина.
 «» — пароход, с 1961 года теплоход Черноморского морского пароходства, который был построен в ГДР в 1954 году. Передан Азовскому морскому пароходству в 1967 или в 1969 году. Сдан на слом в 1978 году. Именно его имя было дано на время съёмок фильма «Пираты XX века» судну «Фатеж».
 BG83 «Нежин» — сторожевой катер проекта 1204, построенный в 1968 году для ВМФ СССР и в 1990-е гг. перешедший в состав морской охраны пограничной службы Украины.

См. также 
 
 Нежинцев